De la Torre puede hacer referencia a:

Personas 
Antonio de la Torre y Miranda, militar español.
Antonio de la Torre Echeandía, periodista peruano.
Antonio de la Torre Martín, actor español.
Antonio de la Torre Villalpando, futbolista mexicano.
Antonio de la Torre y del Cerro, historiador español.
Antonio de la Torre, futbolista mexicano-estadounidense, hijo del anterior.
Arath de la Torre, actor mexicano.
Eduardo De la Torre Jaramillo político mexicano.
Eduardo De la Torre Menchaca, entrenador mexicano de fútbol.
Felipe Yáñez de la Torre, ciclista español.
Jesús Antonio de la Torre Briceño, escritor español.
José Manuel de la Torre, exfutbolista mexicano.
Lisandro de la Torre, político argentino.
Manuel Antonio de la Torre, ordinario de arquidiócesis de Asunción entre el 23 de marzo de 1756 y el 14 de julio de 1762.
Miguel Martín-Fernández de la Torre, arquitecto español.
Néstor Martín-Fernández de la Torre, pintor español.
Pedro Antonio de la Torre, 36º ministro de Economía y Finanzas del Perú entre el 1 de mayo de 1843 y el 22 de julio de 1843.
Raúl de la Torre, director de cine argentino.
Jesús Martín De La Torre Pérez, político español.

Lugares
Lisandro de la Torre, barrio de la ciudad argentina de Rosario.
Martínez de la Torre, ciudad y municipio del estado de Veracruz, México.
Región Víctor Raúl Haya de la Torre, región peruana que existió como tal entre 1988 y 1992.
Torrecilla de la Torre, localidad de la provincia de Valladolid, Castilla y León, España.
Villanueva de la Torre (Guadalajara), localidad y municipio de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha.
Villanueva de la Torre (Palencia), pedanía del municipio de Barruelo de Santullán, provincia de Palencia, Castilla y León.
Villanueva de las Torres, localidad y municipio de la provincia de Granada, Andalucía.